Alto Guadalquivir puede referirse a los siguientes lugares de Andalucía (España):
Guadalquivir#Curso Alto, desde el nacimiento a la confluencia con el río Guadiana Menor.
Alto Guadalquivir (Córdoba), comarca de la provincia de Córdoba.
Comarca de Sierra de Cazorla, en la provincia de Jaén, también llamada Alto Guadalquivir.
Paraje Natural Alto Guadalquivir, en la provincia de Jaén.